Bantam – missile svedese anticarro
 Bantam – categoria di razze nane di polli e di anatre
 Bantam – una città dell'Indonesia
 Bantam – borough statunitense situato nello stato del Connecticut
 Bantam – cappello alpino per eccellenza adottato dall'esercito italiano nei reparti alpini
 Bantam – supereroe dei fumetti Marvel Comics
 Bantam – mutante dei fumetti Marvel Comics
 Bantam Car Company - American Bantam – industria automobilistica statunitense
 Bantam Books – casa editrice statunitense
 Ford Bantam – un modello di pick-up
 X-4 Bantam – aereo sperimentale statunitense